Junior Joshimar Zambrano Hidalgo (Yurimaguas, Loreto, 31 de octubre de 1992) es un futbolista peruano. Juega de delantero y su equipo actual es el Comerciantes F. C. de la Segunda División del Perú. Tiene

Trayectoria 
Empezó jugando el fútbol profesional en 2007, su primer club fue Sport Dos de Mayo. 

En 2011 jugó por Los Tigres y el Deportivo UNAP

En 2013 jugó por Bolivar F. C. de Iquitos y por el Sport Loreto hasta 2014.

En 2014 jugó en el Deportivo Francisco Secada Vignetta.

En 2015 vuelve a Bolivar F. C. y después jugó en el club ADEI Molinera Guiulfo y en el José Pardo

En 2016 jugó etapa nacional con Kola San Martin llegando hasta los cuartos de final, siendo el uno de los más destacados.

En 2017 jugó por Estudiantil CNI donde arribaron hasta la finalisima, pero tras quedar terceros, no pudieron llegar a la división profesional.

En 2018 jugó en Alianza Iquitos.

En 2019 jugó la etapa departamental con Kola San Martin, y la etapa nacional con Comerciantes F. C. donde llegaron hasta los cuartos de final.

En 2020 regresó al Deportivo UNAP.

En 2021 jugó por Nihue Rao, tras quedare en la Fase 3, fichó por Los Caimanes donde llegó hasta la Ronda final.

En 2022 volvió a jugar por Comerciantes F. C. y jugó la etapa nacional, dónde quedó subcampeón, volviendo a ser uno de los más destacados del campeonato y siendo el una clave importante para el club.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en footballdatabase

Hombres
Futbolistas de Perú
Nacidos en 1992
Futbolistas del Club Deportivo Los Tigres
Futbolistas del Club Deportivo Sport Loreto
Futbolistas del Club Deportivo Los Caimanes